Marek Andrzej Kusto, né le  à Bochnia, est un footballeur polonais, aujourd'hui devenu entraîneur.

Palmarès 
 2 fois troisième de la Coupe du monde en 1974 et 1982 avec la Pologne.
 1 fois champion de Belgique en 1984 avec le KSK Beveren.
 1 fois vainqueur de la Coupe de Belgique en 1983 avec le KSK Beveren.
 1 fois vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 1984 avec le KSK Beveren.
 2 fois vainqueur de la Coupe de Pologne en 1980 et 1981 avec le Legia Varsovie.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1954
Naissance dans la voïvodie de Petite-Pologne
Footballeur international polonais
Joueur du Wisła Cracovie (football)
Joueur du Legia Varsovie
Joueur du KSK Beveren
Entraîneur polonais de football
Entraîneur du Wisła Cracovie
Entraîneur du Widzew Łódź
Entraîneur de l'Arka Gdynia